Тра́вля:
 Травля — агрессивное преследование одного из членов общества (коллектива) со стороны остальных членов общества (коллектива) или его части.
 Травля — охотничий термин, под которым подразумевается преследование жертвы сворой, гон, охота:
 Травля медведя
 Травля быка
 «Травля» — шведский художественный фильм, 1944 года.
 «Травля» — американский художественный фильм, 1995 года.

См. также 
 Травля зверей на арене — древнеримская кровавая забава.
 Притравка